Аксельруд:

 Аксельруд, Григорий Абрамович 1919—2001) — советский и украинский физикохимик.
 Аксельруд, Лев Моисеевич (род. 1933) — русский советский поэт, переводчик (с 1990 года в Израиле).